Ez a lap a Marvel Pókember című amerikai televíziós rajzfilmsorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Minisorozat

1. évad

2. évad

3. évad: Maximum Venom

Jegyzetek 

Amerikai rajzfilmsorozatok